

Sciences et techniques 
 En biologie, la Montagne verte est une variété de pommes de terre nord-américaine.

Toponyme 

 la Montagne Verte, un quartier de la ville de Strasbourg ;
 la montagne Verte, une colline située près de la ville de Trèves (Allemagne) ;
 les montagnes Vertes, une chaîne de montagnes des États-Unis et du Québec.
 les montagnes Vertes, une chaîne de montagnes des îles Kerguelen.